Kostkowice (powiat Cieszyński), een plaats in het Poolse district Cieszyński, woiwodschap Silezië
 Kostkowice (powiat Zawierciański), een plaats in het Poolse district Zawierciański, woiwodschap Silezië